Cupa Balcanilor 1964–66 a fost o ediție a Cupei Balcanice, o competiție de fotbal pentru cluburi reprezentative din statele Balcani. A fost disputat de 8 echipe și Rapid București a câștigat trofeul. A fost prima finală europeană disputată de două echipe românești.

Grupa A

Grupa B

Finala

Turul

Returul

Rapid București a câștigat 5–3 la general.

References

External links 

 RSSSF Archive → Balkans Cup
 
 Mehmet Çelik. "Balkan Cup". Turkish Soccer